Química: El holmi és un element químic.
 Història:
Holmi (Frígia) fou una ciutat de Frígia.
Holmi o Holmoi fou una ciutat de la costa de Cilícia.